Li Jie peut désigner :
 , née Li Jie (, 1974), nouvelliste chinoise ;
 Li Jie, astronome ;
 Li Jie ou Lee Jye (), né en 1940), ministre de la défense de République de Chine ;
 Li Jie (, née en 1984), pongiste néerlandaise ;
 Li Jie (, née en 1983), nageuse chinoise ; 
 Li Jie (, née en 1979), footballeuse chinoise ;
 Li Jie (, 1065 – 1110), architecte chinois de la dynastie Song, auteur du Yingzao Fashi ;
 Li Jie (1894 – 1977), géologue chinois ayant participé aux excavations de l'homme de Pékin sur le site de Zhoukoudian.